Die Türkiye 3. Futbol Ligi 1991/92 war die 21. Spielzeit der dritthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 8. September 1991 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 19. Mai 1992 mit dem 34. und letzten Spieltag abgeschlossen.

Austragungsmodus 
Die Saison 1991/92 wurde die 3. Lig wie die Vorsaison als eine neungleisige Liga gespielt. Die Gesamtmannschaftszahl von 161 auf 166 gesteigert. Diese 166 Mannschaft spielten in neun Gruppen um den Aufstieg in die 2. Lig bzw. gegen den Abstieg in die regionalen Amateurligen. Die Einteilung der Liga wurde regionalspezifisch durchgeführt, sodass alle Teams einer Gruppe aus benachbarten oder nah zueinander gelegenen Provinzen kamen. Alle Erstplatzierten stiegen direkt in die 2. Lig auf, während die Letztplatzierten abstiegen.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 143 Mannschaften die neun Absteiger aus der 2. Lig Giresunspor, Sümerbank Beykozspor, Akçaabat Sebatspor, Kütahyaspor, Kuşadasıspor, Yeni Afyonspor, Nevşehirspor, Niğdespor, Polatlıspor, die 14 Neulinge Samsun Kadıköyspor, Pazarspor, Ardeşen Belediyespor, Vezirköprüspor, Van DSİ, Hakkari PTT SK, Sarıkamış Esnafspor, Kırıkhan Belediyespor, Ankara Köy Hizmetlerispor, Antalya Ormanspor, Konya Yolspor, Silifkespor, Eskişehir Demirspor, Istanbul Büyükşehir Belediyespor hinzugekommen. Die Neulinge waren entweder aus den damals viertklassigen regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen wurden oder hatten die Auflagen des türkischen Fußballverbandes erfüllt und durften in der 3. Liga teilnehmen.

Akçaabat Sebatspor (Gruppe 1), Batman Belediyespor (Gruppe 2), İskenderunspor (Gruppe 3), Yeni Yozgatspor (Gruppe 4), Yeni Nazillispor (Gruppe 5), Kütahyaspor (Gruppe 6), Balıkesirspor (Gruppe 7), İstanbulspor (Gruppe 8) und Zonguldakspor (Gruppe 9) erreichten in ihren Gruppen die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig.

Zum Saisonende standen aus der Gruppe 1 Suluovaspor, Gruppe 2 Sarıkamış Esnafspor, Gruppe 3 Reyhanlıspor, Gruppe 4 MKE Çankırıspor, Gruppe 5 Yeni Sandıklıspor, Gruppe 6 Çeşmespor, Gruppe 7 Edremitspor, Gruppe 8 İstanbul THY SK und Gruppe 9 Adapazarıspor als Absteiger in die regionale Amateurliga fest. Zusätzlich zu diesen regulären Absteigern, nahm Antalya Yolspor trotz Klassenerhalts die kommende Saison nicht am Wettbewerb der 3. Lig teil.

Zum Saisonstart änderten mit verschiedenen Begründungen mehrere Vereine ihren Namen. So wurde aus Artvinspor Artvin İl Özel İdaresispor, aus TEK 12 Martspor Tedaş 12 Martspor, aus Kars Köy Hizmetleri Spor Karsspor, aus Yüksekova Belediyespor Yüksekova Cilospor, aus Bitlisspor Bitlis Köy Hizmetleri Spor, aus Elbistanspor Elbistan Belediyespor, aus Nizipspor Nizip Belediye Olimpiyatspor, aus Besnispor Besni Belediyespor, aus İskenderun Sahilspor Hatay Sahilspor, aus Ege Linyitspor TKİ Soma Linyitspor und aus dem Aufsteiger Kırıkhanspor Kırıkhan Belediyespor.

1. Gruppe (1. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

2. Gruppe (2. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

3. Gruppe (3. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

4. Gruppe (4. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

5. Gruppe (5. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

6. Gruppe (6. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

7. Gruppe (7. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

8. Gruppe (8. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

9. Gruppe (9. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse von 1967 bis 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der Türkiye 3. Futbol Ligi 1991/92 auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 3. Futbol Ligi 1991/92 auf mackolik.com (türkisch)

Einzelnachweise 

1991/92
Fußballsaison 1991/92